Kabinetscrisis over de woningbouw, een Nederlandse politieke crisis in 1960–1961 die ontstond door de naoorlogse woningnood
 Bouwcrisis 2019, een crisis in de Nederlandse bouwsector in 2019 die ontstond door de stikstofcrisis